Берде́тт (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Бердетт, Мэллори (род. 1991) — американская профессиональная теннисистка.
 Бердетт, Питер Перез (1734—1793) — картограф, художник, геодезист и чертёжник.

Примечания